2 miejscowości w Polsce: 
 Zawidowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Bierutów 
 Zawidowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew
Ukraina:
 Zawidowice – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim